Thumann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Thumann (1856–1938), Apotheker, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Anton Thumann (1912–1946), deutscher SS-Obersturmführer und Schutzhaftlagerführer in verschiedenen Konzentrationslagern
 Harry Thumann (1952–2001), deutscher Musiker
 Jürgen Thumann (1941–2022), Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V.
 Karl Borromäus Thumann (1820–1874), deutscher Theologe und Generalvikar in Bamberg
 Michael Thumann (* 1962), Journalist, verantwortlich für den Bereich Außenpolitik bei der Wochenzeitung Die Zeit
 Paul Thumann (1834–1908), deutscher Maler
 Thomas Thumann (* 1965), deutscher Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:

 Dumann